Les élections législatives de 2011 au Maroc ont eu lieu le , à la suite d'un référendum constitutionnel le  de la même année qui a débouché sur une réforme de la Constitution. La participation a été de 45,40 %.

Conformément à la loi électorale en vigueur, parmi les 395 représentants de la nation au sein du parlement, 90 députés  sont élus parmi les listes nationales féminines (60 sièges) et des jeunes (30 sièges).

Détails des résultats des listes nationales

Voici les détails de ces listes lors des Élections législatives marocaines de 2011:

Répartition des 90 sièges 

Le seuil électoral étant de 3 %, les partis politiques ayant obtenu moins de  voix (soit 4745453*0,03) sont privés de représentant parmi les candidats inscrits dans les listes nationales.

Il s'agit de 11 partis parmi les 19 qui ont présenté leurs listes nationales. Les voix qu'ils ont obtenues ne sont pas prises en compte pour le calcul du quotient électoral.

Pour la répartition des sièges parmi les listes restant en lice, on calcule tout d'abord le quotient électoral pour chaque type de candidats. En ce qui concerne la liste féminine dont le nombre de sièges est 60, on déduit le nombre des voix obtenues par les partis qui n'ont pas atteint le seuil d’éligibilité du nombre de voix valides () soit  ; puis on divise ce résultat par 60 ce qui donne . Alors que pour la liste des jeunes hommes, on divise  par le nombre de sièges pour jeunes (30), le résultat étant .

En pour chacune des deux listes, on divise le nombre de voix obtenues, par les huit partis restants dans la compétition, par le quotient électoral qui correspond à la liste. Le résultat obtenu correspond à un premier nombre de sièges garanti pour le parti, on en ajoute d'autres, le cas échéant si le parti dispose encore du plus grand reste, et ce jusqu'à épuisement du nombre de sièges mis en compétition.

Voici le tableau élucidant la répartition des sièges pour les listes féminines ; la même méthode donnera la répartition pour les listes nationales des jeunes :

Taux de réussite des partis par circonscription 
Le tableau suivant montre le taux des voix obtenues par chaque parti dans les différentes circonscription, en ce qui concerne les listes nationales. On peut avancer que ce taux serait équivalent pour les listes locales, vu que plus de 99 % des votants choisissent la même liste locale et nationale.

Notes et références 

2011
Maroc
Elections parlementaires